Туркуэн-1 () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Нор, округ Лилль.

Кантон образован в результате реформы 2015 года на основе упраздненных кантонов Туркуэн-Нор и Туркуэн-Нор-Эст.

Состав кантона 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2017 г.):

 Аллюэн (20 800 чел.)
 Нёвиль-ан-Феррен (10 284 чел.)
 Ронк (13 388 чел.)
 Туркуэн (северные и восточные кварталы) (21 689 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 29,8 % голосов против 26,2 % у Марин Ле Пен и 22,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 57,3 % голосов. (2017 год. 1 тур:  Марин Ле Пен – 26,6 %, Эмманюэль Макрон – 20,4 %,  Жан-Люк Меланшон – 20,1 %, Франсуа Фийон – 19,1 %; 2 тур: Макрон – 62,3 %. 2012 грд. 1 тур: Николя Саркози — 29,6 %, Франсуа Олланд — 24,8 %, Марин Ле Пен — 22,6 %; 2 тур: Саркози — 55,8 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Нор представляют депутат Национального собрания Франции Венсан Леду (Vincent Ledoux) (Разные правые) и мэр города Нёвиль-ан-Феррен Мари Тоннер-Деме (Marie Tonnerre-Desmet) (Республиканцы).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки